Liefde en Geluk of Liefde & Geluk kan verwijzen naar:
 Liefde en Geluk (film), een Nederlandse film uit 1997
 Liefde & geluk (televisieserie), een Vlaamse serie
 Liefde en geluk (strip), een stripreeks van Gerrit de Jager